Tenuta ist der Name von:

Jon Tenuta, *1957, US-amerikanischer Footballtrainer
Juan Manuel Tenuta, 1924–2013, argentinisch-uruguayischer Schauspieler
Judy Tenuta, *1956, US-amerikanische Komikerin und Musikerin
Saverio Tenuta, *1969, italienischer Schriftsteller

Als Tenuta bezeichnet man:
in der italienischen Sprache ein Anwesen, Landgut oder Grundbesitz
in der italienischen Sprache ein Hof, Gut, das zumindest teilweise Wein produziert